Das Mixed der French Open 2019 war ein Tenniswettbewerb in Paris.

Vorjahressieger waren Latisha Chan und Ivan Dodig, die ihren Titel erfolgreich verteidigten.

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 

Mixed
2019